Manderscheid bezeichnet:

 Manderscheid, Stadt im Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz
 Verbandsgemeinde Manderscheid, ehemalige Verbandsgemeinde im Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz
 Manderscheid (Islek), Gemeinde im Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Manderscheid, früherer Name der Gemeinde Dobřejovice im Bezirk Prag-Ost, Mittelböhmische Region, Tschechien
 Manderscheid-Chrast, deutscher Name von Chrást u Poříčan, Gemeinde im Bezirk Nymburg, Mittelböhmische Region, Tschechien

 Manderscheid, Adelsgeschlecht (mit mehreren Nebenlinien) und deren Grafschaft in der Eifel, siehe Grafschaft Manderscheid
 Manderscheid, Namenszusatz der die Grafen von Sternberg-Manderscheid seit der Übernahme dieser Grafschaft 1780, siehe Sternberg (böhmisches Adelsgeschlecht)

Manderscheid ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Salome von Manderscheid-Blankenheim (1628–1691), von 1648 bis 1688 Äbtissin des Frauenstifts Thorn sowie von 1688 bis 1691 Äbtissin von Essen
 Clara Elisabeth von Manderscheid-Blankenheim (1631–1688), Stiftsdame in den Stiften Thorn und Essen sowie Dechantin im Stift Elten
 Dieter Manderscheid (* 1956), deutscher Jazz-Bassist
 Hermann von Manderscheid-Blankenheim (1535–1604), Graf von Manderscheid-Blankenheim
 Johann Moritz Gustav von Manderscheid-Blankenheim (1676–1763), Bischof von Wiener Neustadt und Erzbischof von Prag
 Johann IV. von Manderscheid-Blankenheim, Bischof von Straßburg
 Johannes Manderscheid (1936–2020), deutscher Architekt, Ingenieur und Möbeldesigner
 Karoline von Manderscheid-Blankenheim (1768–1831), Fürstin von und zu Liechtenstein
 Katharina Manderscheid, deutsche Soziologin und Hochschullehrerin
 Philipp Salentin von Manderscheid-Blankenheim-Gerolstein (1615–1680), deutscher römisch-katholischer Geistlicher, Domherr in Köln
 René Manderscheid (* 1927), luxemburgischer Fußballspieler
 Roger Manderscheid (1933–2010), luxemburgischer Schriftsteller
 Ulrich von Manderscheid, Kurfürst und Erzbischof von Trier (1430–1436)
 Wilhelm von Manderscheid-Kail, Abt der Reichsabtei Stablo-Malmedy sowie der Abtei Prüm

Siehe auch:
 Nicolaus Manderscheidt